Папе́сса Иоа́нна:
 Папесса Иоанна — легендарная личность, женщина, якобы занимавшая папский престол под именем Иоанн VIII в IX веке.
 Папесса Иоанна (роман) — роман Эммануила Роидиса, опубликованный в 1866 году.
 Папесса Иоанна (роман Кросс) — роман американской писательницы , 1996 год.
 Папесса Иоанна (фильм, 1972) () — британский фильм 1972 года. Режиссёр фильма — Майкл Андерсон.
 Папесса Иоанна (фильм, 2009) () — британо-германский фильм 2009 года по мотивам одноимённой книги Донны Вулфолк Кросс. Режиссёр фильма — Зёнке Вортманн.